Podgórnoie (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Podgórnoie (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Podgórnoie (Leningrad), poble de la província de Leningrad, a Rússia
 Podgórnoie (Rostov), poble de la província de Rostov, a Rússia
 Podgórnoie (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Podgórnoie (Txetxènia), poble de la República de Txetxènia, a Rússia
 Podgórnoie (Romànovka), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Podgórnoie (Voskressénskoie), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Podgórnoie (Arkadak), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Podgórnoie (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia